Трка на 100 метара са препонама у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2015. у Пекингу одржана је 27. и 28. августа на Националном стадиону.

Титулу светске првакиње из Москве 2013. није одбранила Брајана Ролинс из САД-а.

Земље учеснице 
Учествовале су 37 атлетичарке из 27 земаља.

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2015. 
22. август 2015..
{| class="wikitable" width=95%
|-
!colspan="6"|Рекорди пре почетка Светског првенства 2015.
|-
| Олимпијски рекорди
| Сали Пирсон || 
| 12,35
| Лондон, Уједињено Краљевство
| 7. август 2012.
|-
| Светски рекорд
| Јорданка Донкова || 
| 12,21
| Стара Загора, Бугарска
| 20. август 1988.
|-
| Рекорд светских првенстава
| Сали Пирсон || 
| 12,28
| Тегу, Јужна Кореја
| 3. септембар 2011.
|-
| Најбољи светски резултат сезоне
| Шарика Нелвис || 
| 12,34
| Јуџин, САД
| 26. јун 2015.
|-
| Европски рекорд
| Јорданка Донкова || 
| 12,21
| Стара Загора, Бугарска
| 20. август 1988.
|-
| Северноамерички рекорд
| Брајана Ролинс || 
| 12,26
| Де Мојн, САД
| 22. јун 2013.
|-
| Јужноамерички рекорд
| Морин Хига Маги || 
| 12,71
| Манаус, Бразил
| 19. мај 2001.
|-
| rowspan="3" |Афрички рекорд
| rowspan="3" | Глори Алози 
| rowspan="3" | 
| rowspan="4" |12,44
| Монако, Монако
| 8. август 1998.
|-
| Брисел, Белгија
| 28. август 1998.
|-
| Севиља, Шпанија
| 28. август 1999.
|-
| Азијски рекорд
| Олга Шишигина || 
| Луцерн, Швајцарска
| 27. јун 1995,
|-
| Океанијски рекорд| Сали Пирсон || 
| 12,28| Тегу, Јужна Кореја
| 3. септембар 2011.
|}

 Најбољи резултати у 2015. години 
Десет најбржих светских атлетичарки 2015. године је пре почетка светског првенства (22. августа 2015) заузимало следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2015.

 Квалификациона норма 

 Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+8)

 Резултати 
 Квалификације 
У квалификацијама су учествовале 37 атлетичарке, подељене у 5 групе. У полуфинале су се пласирале по 4 првопласиране из група (КВ) и 4 на основу постигнутог резултата (кв).,,
Ветар:Група 1: -1.8 м/с, Група 2: -1,2 м/с, Група 3: -1,0 м/с, Група 4: -0,4 м/с, Група 5: -1,1 м/с.

 Полуфинале 
У полуфиналу су учествовале 24 атлетичарке, подељене у 3 групе. У финале су се пласирале по две првопласиране из група (КВ) и две на основу постигнутог резултата (кв''').,,
Ветар:Група 1: -0,3 м/с, Група 2: -0,4 м/с, Група 3: -0,8 м/с.

Финале 
,

Ветар: -0,3 м/с

Референце

Спољашње везе 

Светско првенство у атлетици на отвореном 2015.
Трка на 100 метара са препонама на Светском првенству у атлетици на отвореном